Никола́й Петро́вич Ивано́в:
 Иванов, Николай Петрович (1839—1903) — российский учёный-юрист.
 Иванов, Николай Петрович (1900—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Иванов, Николай Петрович (1904—1959) — советский артиллерист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Петрович (род. 1939) — советский и казахский ветеринар, академик АН Казахстана.
 Иванов, Николай Петрович (1949—2012) — советский гребец, олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле.
 Иванов, Николай Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; 13 ноября 1916.
 Иванов, Николай Петрович (1897—1943) — гвардии генерал-майор, командовал	41-й гвардейской стрелковой дивизией (06.08.1942 — 25.02.1943).